Andora nastupa na Olimpijskim igrama od 1976. pod vodstvom Andorskog olimpijskog odbora. Nikada nije osvojila odličje ni na zimskim ni na ljetnim igrama.

Andorski športaši najčešće se natječu u biciklizmu, plivanju, atletici, streljaštvu i džudu.

Nastupi i odličja

Ljetne olimpijske igre

Zimske olimpijske igre

Izvori

Vanjske poveznice
 Andora

Šport u Andori
Države na Olimpijskim igrama